

Фамилия 
 Кирко, Игорь Михайлович (1918—2007) — советский и российский учёный в области физики, академик Латвийской академии наук.

Топоним 
 Кирко (река) — река в Мурманской области.
 Кирко (озеро) — озеро в Мурманской области.